Пітони — родина змій
 Пітон (міфологія) — персонаж давньогрецької міфології.
 Пітон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена.

Інше
 Python — інтерпретована об'єктно-орієнтована мова програмування високого рівня з динамічною семантикою.

Див. також 
 Піфон